Die Saison 1979/80 war die 33. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der NLB-Meister Fribourg-Gottéron stieg direkt in die Nationalliga A auf. Der HC Fleurier stieg in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
Die 16 Mannschaften wurden in der Hauptrunde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren Erstplatzierter direkt in die Nationalliga A aufstieg. Die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe mussten in einer Abstiegsrunde antreten, deren Letztplatzierter direkt in die dritte Liga abstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe West

Gruppe Ost

Zweite Saisonphase

Finalrunde

Abstiegsrunde

Weblinks 
 

B1979
Eishockeysaison 1979/80